Der SCHUKO-Warenzeichenverband wurde als eingetragener Verein gegründet. Er wahrt die Rechte des Warenzeichens SCHUKO und stellt seinen Mitgliedern die Marke SCHUKO (Wort- und Wort-Bildmarke) als Verbandsmarke zur Verfügung.

Geschichte 
Das Warenzeichen SCHUKO wurde 1930 eingetragen. Halter war die AEG Aktiengesellschaft. Den SCHUKO-Warenzeichenverband e.V. (SCHUKO-WZV) gibt es seit den 1950er-Jahren und ihm wurden später die Rechte zur Haltung des Warenzeichens übertragen. 

2020 gehören dem Verein zehn Hersteller an.

Bedeutung 

Das Schuko-Stecksystem wird in über 70 Ländern verwendet und zählt zu den meistverwendeten Stecksystemen für Netzspannung. Die Marke SCHUKO ist auch international ein geschützter Begriff.

Mitglieder 
Dem Verein sind folgende Hersteller von Elektroinstallationsartikeln angeschlossen, die international vertrieben werden:
 ABL Sursum
 Berker
 Busch-Jaeger
 Gira
 Hager
 Jung
 Mennekes
 Merten
 Honeywell
 Siemens

Weblinks 
 Offizielle Internetseite

Einzelnachweise 

Organisation (Elektrotechnik)
Gegründet in den 1950er Jahren
Organisation (Bad Dürkheim)